Мар'янівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мар'янівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Мар'янівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Мар'янівська сільська рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Мар'янівська сільська рада — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Мар'янівська сільська рада — Донецька область, Старобешівський район
 Мар'янівська сільська рада — Запорізька область, Більмацький район
 Мар'янівська сільська рада — Запорізька область, Михайлівський район
 Мар'янівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Мар'янівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Мар'янівська сільська рада — Київська область, Поліський район
 Мар'янівська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Мар'янівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Мар'янівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Мар'янівська сільська рада — Одеська область, Захарівський район
 Мар'янівська сільська рада — Одеська область, Овідіопольський район
 Мар'янівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Мар'янівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Мар'янівська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район
 Мар'янівська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район

Ліквідовані
 Мар'янівська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район